Сан-Кріштован (, «святий Христофор») — португальська власна назва.

Топоніми

Сан-Кріштован-де-Селю — парафія.
 Сан-Кріштован-і-Сан-Лоренсу — парафія.